Alžběta Braniborská (1403 – 31. října 1449, Lehnice) byla kněžna břežsko-lehnická a těšínská. Pocházela z rodu Hohenzollernů, byla dcerou braniborského kurfiřta Fridricha I.

Život 
Stala se druhou manželkou Ludvíka II. Lehnicko-Břežského s nímž měla čtyři děti (syna Jiřího a tři dcery). Ludvík z peněz z jejího věna odkoupil Střelínské knížectví. Po jeho smrti roku 1436 vládla nad manželovými državami až do své smrti roku 1449. Později se znovu provdala, tentokráte za knížete těšínského Václava I. Dne 5. srpna 1444 zformovala spolu s dolnoslezskými bezprostředními knížectvími obranný spolek. Po Alžbětině smrti došlo ke snaze proměnit knížectví lehnické a břežské na bezprostřední knížectví (např. lehničtí konšelé požádali českého krále Ladislava Pohrobka o uznání bezprostředního statusu), ale nakonec z obav před případným ovládnutím zemí kališnickým českým zemským správcem Jiřím z Poděbrad se zástupci knížectví vyslovili pro předání držav příbuzným Jiřího II. Lehnicko-Břežského.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 

Hohenzollernové
Lehnické kněžny
Těšínské kněžny
Narození v roce 1403
Úmrtí 31. října
Úmrtí v roce 1449
Úmrtí v Lehnici
Ženy
Údržba:Články s neúplným infoboxem panovnice
Narození 29. září